Telford and Wrekin est une autorité unitaire d'Angleterre dans le Comté de Shropshire.

Autorité unitaire
Géographie du Shropshire